Барон Форрес из Гленогила в графстве Форфар — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 19 июня 1922 года для шотландского бизнесмена и либерального политика сэра Арчибальда Уильямсона, 1-го баронета (1860—1931). 29 июля 1909 года для него был создан титул баронета Уильямсона из Гленогила в графстве Форфар. Арчибальд Уильямсон заседал в Палате общин Великобритании от Элгиншира и Нэрншира (1906—1918) и Морея и Нэрна (1918—1922), а также занимал должность финансового секретаря военного министерства (1919—1921). Он был сыном Стивена Уильямсона (1827—1903), который представлял в Палате общин Сент-Эндрус (1880—1885) и Килмарнок (1886—1895).

По состоянию на 2010 год носителем титула являлся правнук первого барона, Аластер Стивен Грант Уильямсон, 4-й барон Форрес (род. 1946), который стал преемником своего отца в 1978 году.

Бароны Форрес (1922) 
 1922—1931: Арчибальд Уильямсон, 1-й барон Форрес (28 июня 1860 — 16 июня 1931), старший сын бизнесмена и политика Стивена Уильямсона (1827—1903)
 1931—1954: Стивен Кеннет Гатри Уильямсон, 2-й барон Форрес (20 марта 1888 — 26 июня 1954), старший сын предыдущего
 1954—1978: Джон Арчибальд Харфорд Уильямсон, 3-й барон Форрес (30 октября 1922 — 22 сентября 1978), старший сын предыдущего
 1978 — настоящее время: Аластер Стивен Грант Уильямсон, 4-й барон Форрес (род. 16 мая 1946), единственный сын предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Джордж Арчибальд Уильямсон (род. 16 августа 1972), старший сын предыдущего.

Примечания

Источники 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Форрес
Форрес